Sola (Noorwegen), een gemeente in de Noorse provincie Rogaland
Sola (Vanuatu), de hoofdstad van de Vanuatuaanse provincie Torba
Sola (bedrijf), een Nederlandse fabrikant van bestek en keukengerei
Soła, rivier in Polen.
Sola (Suriname), dorp aan de Boven-Surinamerivier in Sipaliwini, Suriname